Gammon steht für:
 eine Mischsprache, siehe Shelta
 Gammon India, indischer Baukonzern
 doppelte Bewertung eines Spiels im Backgammon, siehe Backgammon #Doppeltes Spiel – Gammon
 Gammon Lake, See in Kanada
 Gammon River, Fluss in Kanada
 SA-5 Gammon, sowjetisches Flugabwehrsystem

Gammon ist der Familienname folgender Personen:
 James Gammon (1940–2010), US-amerikanischer Schauspieler